

Каланка — гірська вершина, Уттаракханд

Каланка — громада в кантоні Граубюнден